Междунаро́дная ассоциа́ция филателисти́ческих библиоте́к (, сокращённо IPLA) — международная организация, объединяющая филателистические библиотеки мира.

История 
Ассоциация была образована в 1996 году на филателистической выставке «Capex 96» в Торонто.

Делегаты из многих стран приняли участие в учреждении Международной ассоциации филателистических библиотек, включая Вирджинию Хорн () от Американской библиотеки филателистических исследований и , куратора Филателистических коллекций Британской библиотеки.
Библиотека Королевского филателистического общества Лондона также является членом Ассоциации.

См. также 
 Список филателистических библиотек
 Филателистическая литература
 Филателистический журнал

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Международные негосударственные организации
Организации, основанные в 1996 году
Филателистические библиотеки
Филателистические организации